Desargues bezeichnet:

 Gérard Desargues (1591–1661), französischer Mathematiker
 Deargues (Mondkrater), benannt nach Gérard Desargues

Siehe auch:
 Satz von Desargues